Ел Куенто има више значења:

 Ел Куенто (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куенто, Лос Канту (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куенто (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику